Galism () é um mangá shoujo escrito pela mangaká Mayumi Yokoyama, publicado no Japão de 2005 até 2008 pela editora Shogakukan, possuindo seis volumes. Também foi lançado na Europa e no Brasil pela editora Panini.

No Brasil, a editora Panini já publicou os mangás Colégio Feminino Bijinzaka (Shiritsu! Bijinzaka Joshi Kōkō), Otomental e Bijojuku: Cursinho de Sedução, que são da mesma autora.

História
Os pais da família japonesa Ugajin são muito aventureiros e decidem fazer uma viagem para fora do país para fazerem uma excursão. Para cuidar da casa, eles deixam suas três filhas,  e suas duas irmãs, Yuri e Nobara Ugajin, cuidando. Ran é a irmã mais nova, virgem e iniciante na "arte da paquera", como diz sua irmã Nobara. Nobara Ugajin é a irmã do meio, ela já foi uma Gal e já ficou com diversos homens. Yuri Ugajin, a irmã mais velha, foi a criadora do grupo de Gals . Já foi muito encrenqueira, porém, já saiu desse grupo e parou com suas encrencas.

No primeiro dia delas sozinhas em casa, aparece um homem idoso na casa das irmãs Ugajin. Ele era o fundador do Colégio Manten, , que era muito amigo dos pais das irmãs Ugajin. Eles estavam lhe devendo 50 milhões de ienes, e para que eles não precisassem pagar, deixaram suas filhas para cuidar do Colégio Manten junto com o neto de Tensai, . De primeira elas recusaram, mas como viram que o dinheiro dos pais delas não dava nem para comida, resolveram cuidar do colégio e ganhar dinheiro.

No colégio, as irmãs conhecem o neto de Tensai Mitsuoka, Kento Suenaga. Ele lhes dá o título de , e elas devem livrar o colégio dos delinquentes, tirando fotos de suas ações e dando a Kento, a quem este expulsava-os do colégio. Porém, quando Ran ia fazendo mais uma de suas rotinas como defensora, ela vê um grupo de garotos batendo em um aluno. Ela foi ajudá-lo, mas quando chegou lá, viu que o garoto tinha acabado com o grupo que estava o incomodando. Ela perguntou quem ele era, mas ele a repreendeu. Depois, ela descobriu de sua amiga , que aquele garoto era um deliquente chamado . Com o tempo, Ran se apaixonou por Yuudai, e o mesmo correspondeu.

Porém, um grupo de meninas gals que sempre ficaram juntas de Yuudai vêem que ele não desgrudará de Ran, e elas se revoltam e criam o grupo GAG, e ficam determinadas a estragar o namoro de Yuudai e Ran. Enquanto isso, é revelado que a reitora do colégio, , é a madrasta de Kento, e a amante de seu pai, o administrador do colégio, que cuida da parte burocrata. Ela também foi a responsável pela morte da mãe biológica de Kento, pois esta ficou descontrolada após saber da amante do seu marido, e colocou-se num acidente de carro, e este o levou a sua morte.

Kento nunca perdoou Yukari por isso, e decidiu que iria ser o administrador do colégio e matar sua madrasta. Porém, ele nunca vê uma forma de conseguir isso, até no dia em que Yukari, ambiciosa por dinheiro, resolveu fazer uma propaganda promocional para divulgar o Colégio Manten. Dias antes de isso acontecer, o grupo de gals GAG declara guerra contra outro grupo de gals chamado . Vendo que isso traria problemas para o colégio, Kento fica preocupado com o destino do campus. Mas, as irmãs Ugajin criam o  para fazer de conta que viraram gals e parassem com essa briga.

No dia da gravação da propaganda, Yukari diz que "trata seus alunos como se fossem seus filhos". Então, no meio da gravação, as irmãs Ugajin aparecem e pulam em cima de Yukari a chamando de "mamãe", referenciando a frase que Yukari tinha dito antes. A gravação é cortada e é marcado outro dia. A partir desse dia, Yukari começa a investigar Ran e fazer um jeito de expulsá-la do colégio.

Grupos
: Um grupo feito por Yuri Ugajin na sua juventude quando era uma gal. Era o grupo mais encrenqueiro do Japão, composto apenas de mulheres, que pulavam e se agarravam em todo homem que passava pelas ruas. Como o comportamento de Yuri estava péssimo, foi levada ao psicólogo. Se apaixonou por ele, e por causa disso, saiu do Night Fox.
: Um grupo de gals que ficam se gabando por terem ganhado a última competição RP. Elas odeiam Nobara Ugajin por ela ter roubado quase todos os seus namorados.
GAG: Sigla de . São um grupo de garotas do interior que sonham em vencer as Bling Bling Queen e o RP ser delas. A líder desse grupo é , uma das garotas que ficavam em cima de Yuudai e tem ódio de Ran. Apesar das ordens da reitora Yukari Mitsuoka de não mexer com Ran por um tempo, esta a desobedece.
: O trio que Nobara Ugajin criou para meter medo nas outras gals. Mas elas acabaram participando do RP graças a um menino misterioso falando para elas participarem pois ele era fã delas. Na verdade, ele era o culpado por ter vendido fotos das participantes do RP nuas e o criador do vídeo das irmãs Ugajin sem roupa.

Sobre o RP
 Um concurso criado pela reitora Yukari Mitsuoka para divulgar o colégio, as meninas que participavam do concurso e para divulgar também o mundo da moda no Japão. No último RP que teve, o grupo de gals GAG tentou burlar o concurso para elas ganharem, mas a ação foi rapidamente descoberta.

Ligações externas 
 Galism no Manga Updates

Séries de manga
Mangás de 2005
Shōjo